Джордан Тайлер Макрей (; родился 28 марта 1991 года в Саванне, штат Джорджия, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Был выбран на драфте НБА 2014 года во втором раунде под общим 58-м номером клубом «Сан-Антонио Спёрс».

Профессиональная карьера

Сезон 2014—2015 
26 июня 2014 года Джордан Макрей был выбран на драфте НБА 2014 года под общим 58-м номером командой «Сан-Антонио Спёрс». Тем же вечером он был обменян в клуб «Филадельфия Севенти Сиксерс». За «76-х» он играл в Летней лиге НБА 2014 года.

29 августа 2014 года он подписал контракт с «Мельбурн Юнайтед» из чемпионата Австралазии. Макрэй стал лучшим игроком месяце лиги в декабре.

5 марта 2015 года он подписал контракт с «Делавэр Эйти Севенерс» из Д-Лиги. 22 марта он набрал рекордные для себя 39 очков в матче против «Оклахома-Сити Блю».

Сезон 2015/2016 
В июле 2015 года Макрей снова присоединился к «76-м» для участия в Летней лиге, где он набирал в среднем 12,5 очков и 3 подбора за игру. 27 сентября он подписал контракт с «Филадельфией», однако был отчислен 26 октября, до начала сезона. 2 ноября он снова согласился играть за «Делавэр Эйти Севенерс». 26 января 2016 года он установил свой личный, а также рекорд Д-Лиги по набранным очкам в одном матче, набрав 61 очко, в выигранном в овертайме матче против «Кантон Чардж». Он был выбран в качестве игрока Восточной конференции на Матч всех звёзд Д-Лиги.

29 января 2016 года он подписал десятидневный контракт с «Финикс Санз». Дебютировал за «Санз» он тем же вечером, набрав 12 очков, сделав 4 передачи, 2 подбора и 1 перехват за 25 минут игрового времени в матче против «Нью-Йорк Никс». 8 февраля «Санз» подписали с ним второй десятидневный контракт. 11 февраля он снова стал игроком «Делавэр», для того чтобы принять участие в мачте звёзд Д-Лиги. На матче звёзд он вышел в стартовом составе и записал в свой актив 7 очков и 5 результативных передач за 14 минут игрового времени. 16 февраля он вернулся в расположение «Финикс Санз». 19 февраля он сыграл за «Санз» в матче против «Хьюстон Рокетс», в котором набрал 8 очков за 14 минут. Его контракт истёк после той игры, и «Финикс» не стал предлагать ему полноценное соглашение. 23 февраля он присоединился к «Делавэр».

28 февраля он подписал десятидневный контракт с «Кливленд Кавальерс». В тот же день он дебютировал за «Кавальерс» в проигранном матче с «Вашингтон Уизардс», набрав со скамейки 8 очков за 7 минут.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 
 Джордан Макрэй на сайте nbadleague.com
 Джордан Макрэй на сайте utsports.com

Баскетболисты США
Игроки «Мельбурн Юнайтед»
Игроки «Делавэр Эйти Севенерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки БК «Баскония»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Кэпитал-Сити Гоу-Гоу»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки БК «Метрополитан 92»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив